Winter kan syfta på:

 Winter – en svensk släkt
 Winter (film) –en amerikansk animerad kortfilm från 1930

Antarktis 

 Winter (ö),

USA 

 Winter, Wisconsin, ort i Wisconsin, Sawyer County,